Arini se poate referi la:

 Arini, Bacău
 Arini, Brașov
 Arini - un oraș în Grecia în Prefectura Elida.
 Ariniș, Maramureș, reședința comunei cu același nume